Die Microsoft Power Platform ist ein Zusammenschluss der vier Dienste Power Apps, Power Automate, Power BI und Power Virtual Agents der US-amerikanischen Hardware- und Software-Firma Microsoft. Diese Services sollen es Anwendern  ermöglichen, mittels Apps, automatisierten Workflows, visualisierten Daten und virtuellen Agenten eigene, systemübergreifende IT-Anwendungen erstellen zu können. Im März 2021 hat Microsoft die Programmiersprache Power Fx offiziell lanciert, welche sich heute noch auf den Bereich Power Apps beschränkt, in Zukunft auf der ganzen Power Platform Anwendung finden soll.

Die Power Platform ist einer von insgesamt fünf Technologie-Schwerpunkten von Microsoft, die zusammen den Microsoft Tech Stack bilden. Die anderen Schwerpunkte sind Microsoft 365, Dynamics 365, GitHub und Azure.

Bestandteile 
Die verschiedenen Bestandteile der Power Platform erfüllen einen jeweils spezifischen Zweck. Sie können miteinander zu größeren Geschäftsanwendungen kombiniert werden. 

 Mit Power Apps   lassen sich Anwendungen erstellen. Es wird zwischen Canvas Apps und modellgetriebenen Apps unterschieden. Damit lassen sich beispielsweise Antragsformulare digital abbilden.
 Power Automate   (ehem. Microsoft Flow) ermöglicht das Abbilden, Steuern und Automatisieren von digitalen Prozessen. Ein Beispiel eines solchen Workflows kann ein Bewilligungsverfahren sein: Ein ausgefülltes Antragsformular wird an Bewilligungsinstanzen weitergeleitet.
   Die Software Power BI dient dazu, Daten kohärent und verständlich zu visualisieren. Als Beispiel kann Power BI für die regelmäßige Berichterstattung auf Managementebene eingesetzt werden.
   Mit Power Pages können Websites erstellt werden. An der Microsoft Build-Konferenz vom Mai 2022 wurden die Power Apps Portale als Power Pages neu lanciert und als eigenständiger Bestandteil der Power Platform etabliert.
   Mit Power Virtual Agents lassen sich Chatbots erstellen, welche Fragen beantworten können. Ein Chatbot auf einer Webseite ist ein mögliches Einsatzbeispiel von Power Virtual Agents.
   Bei Power Fx handelt es sich um eine neu benannte Programmiersprache für Power Apps. Power Fx soll in Zukunft auf der ganzen Power Platform angewendet werden können.
 Konnektoren   erlauben die Kommunikation von Power Platform Anwendungen mit anderen Programmen und Umsystemen.
   Der AI-Builder stellt künstliche Intelligenz zur Verfügung. Es können entweder selber KI-Modelle erstellt oder vorgefertigte Modelle genutzt werden. Ein Einsatzbeispiel könnte ein Power Automate-Workflow sein, welcher E-Mail-Anhänge abgreift und die Inhalte mittels eines KI-Modelles aus dem AI-Builder nach vordefinierten Regeln durchsucht.
 Microsoft Dataverse   (ehemals Common Data Service CDS, resp. Microsoft Dataflex) ermöglicht das Speichern und Verwalten von Daten, welche in Geschäftsanwendungen verwendet werden. Beispielsweise die Kommentare, welche in einem Antrags- und Genehmigungsprozess festgehalten wurden, werden in Dataverse gespeichert.

Einzelnachweise 

Software